Strijkkwartet nr. 5 (B. Tsjajkovski)
 Strijkkwartet nr. 5 (Bartók)
 Strijkkwartet nr. 5 (Beethoven)
 Strijkkwartet nr. 5 (Carter)
 Strijkkwartet nr. 5 (Dvořák)
 Strijkkwartet nr. 5 (Holmboe)
 Strijkkwartet nr. 5 (Lees)
 Strijkkwartet nr. 5 (Norgard)
 Strijkkwartet nr. 5 (Sallinen)
 Strijkkwartet nr. 5 (Sjostakovitsj)
 Strijkkwartet nr. 5 (Villa-Lobos)